Albert Lory (1894-1963), ingénieur motoriste français
 Charles Lory (1823-1889), géologue français
 Donna De Lory (1964-), chanteuse américaine
 Georges Lory (1950 - ), traducteur littéraire
 Marie-Joseph Lory (1920-1993), homme de lettres, enseignant et écrivain français
 Pierre Lory (1866-1956), géologue français, fils de Charles Lory
 Pierre Lory (1952-), directeur d'études à l'École pratique des hautes études
 Reto Lory (1988-), hockeyeur suisse 
 Raymond Lory (1926-2018), homme politique français
 Sabrina Lory (1956-), chanteuse française

Voir aussi